La formula molecolare C5H10O5 può indicare:
 Apiosio
 Gli zuccheri aldopentosi:
 Arabinosio
 Lixosio
 Ribosio
 Xilosio
 Gli zuccheri chetopentosi:
 Ribulosio
 Xilulosio
 1,2,3,4,5-ciclopentanpentolo

Formule molecolari